Сири может означать:

Фамилия
 Сири, Джузеппе (1906—1989) — католический кардинал.
 Сири, Нил (род. 1979) — ирландский боец ММА.
 Сири, Флоран Эмилио (род. 1965) — французский кинорежиссёр.

Псевдоним
 Сири (род. 1988) — американская порноактриса.

Прочее
 (332) Сири — астероид, открытый в 1892 году.
 Сири (язык) — чадский язык.
 Siri —  виртуальная голосовая помощница с элементами искусственного интеллекта от Apple.
 Сири (Аттика) () — село в Греции, входит в сообщество Кератея.